A 24 139-es számú mellékút egy nagyjából három és fél kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút (országos közút) Heves megyében, a Mátra déli lábainál.

Nyomvonala 
A 3-as főútból ágazik ki, annak 77. kilométere közelében, Nagyréde külterületén, északnyugati irányban. Első, több mint két kilométeres szakaszán a települési neve Hunyadi út, majd a Szabadság út nevet veszi fel, végül utolsó, rövid szakaszán a Fő út nevet viseli. A zsákfalunak számító község központjáig vezet, ott ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,562 kilométer megtétele után.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24139